Заполянский:

 Заполянский — хутор в Даниловском районе Волгоградской области
Заполянский — посёлок Данковского района Липецкой области.
 Заполянский, Гавриил Аронович (род. 1933) — российский художник

См. также 
 Заполянский концлагерь